Андре́й Гончаро́в: Гончаров, Андрей Александрович (1918—2001) — театральный режиссёр и педагог, публицист.
 Гончаров, Андрей Анатольевич (род. 1967) — российский ботаник.
 Гончаров, Андрей Андреевич (род. 1998) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Гончаров, Андрей Викторович (род. 1970) — российский журналист, сценарист и продюсер.
 Гончаров, Андрей Дмитриевич (1903—1979) — советский живописец и график.
 Гончаров, Андрей Михайлович (род. 1966) — генерал-майор, действительный член Академии военных наук, профессор.
 Гончаров, Андрей Янович (настоящее имя — Генрих Янович Лаубе; 1924—1996) — советский актёр.